Абд ар-Рахман (Абдаррахман, Абдуррахман;  — букв. «раб Всемилостивого») — арабское имя.

 Имя нескольких эмиров Кордовского эмирата (с 929 — Кордовского халифата)
 Абд ар-Рахман I (731—788) — эмир с 756.
 Абд ар-Рахман II (792—852) — правнук Абдаррахмана I, эмир с 822.
 Абд ар-Рахман III («ан-Насир» — «Победоносный») (891—961) — эмир с 912, халиф с 929.
 Абд ар-Рахман IV — халиф Кордовы.
 Абд ар-Рахман V — халиф Кордовы.
 Абдуррахман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (род. 1931) — принц Саудовской Аравии.
 Абд ар-Рахман ибн Абдаллах ас-Саади — западноафриканский историк XVII века.

Абдур-Рахман
 Абд ар-Рахман ибн Абдаллах — арабский вождь VIII столетия.
 Мулай Абд ар-Рахман (1778—1859) — Абдур-Рахман, султан Феца и Марокко.
 Абдур-Рахман (эмир Афганистана) (ок. 1840—1901).
 Абдул-Рахман (астраханский хан) (XVI век)
 Абдуррахман ибн Насир ас-Саади (1889—1957) — известный саудовский богослов и толкователь Корана.
 Абдуррахман ас-Судейс (род. 1960) — чтец Корана и имам мечети аль-Харам.

Арабские имена